Николай Карташёв: Карташёв, Николай Николаевич (1919—1979) — советский орнитолог. 
 Карташёв, Николай Тимофеевич (1878 — не ранее 1931) — протоиерей.